|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Tasjkent (officieel Tashkent Open) van 2015 vond plaats van 28 september tot en met 3 oktober 2015 in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. Het was de zeventiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Titelhoudster Karin Knapp was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Annika Beck bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Bojana Jovanovski.

De ongeplaatste Nao Hibino uit Japan, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de eveneens ongeplaatste Kroatische Donna Vekić in twee sets. Hibino wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

De Nederlandse Kiki Bertens strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Aleksandra Krunić en Kateřina Siniaková hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven.
 Krunić speelde samen met Petra Martić – zij kwamen niet voorbij de tweede ronde.
 Siniaková wist, met Vera Doesjevina aan haar zijde, de finale te bereiken.

De als eerste geplaatste Kiki Bertens en Johanna Larsson moesten van deelname afzien, wegens een voetblessure van Bertens.

Het tweede reekshoofd, Margarita Gasparjan / Aleksandra Panova uit Rusland, vorig jaar nog verliezend finalist, won deze keer het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Vera Doesjevina en Kateřina Siniaková in de match-tiebreak. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Panova had daar­naast al vier eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Gasparjan geen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Tasjkent 2015
Tasjkent